Manus može značiti:
Manus ili ruka
Manus (provincija), provincija u Papui Novoj Gvineji
Manus jezici, oceanijski jezici iz Papue Nove Gvineje